Chikan puede referirse a:

 Chikan, un estilo de bordado, común en India.
 Chikan, acoso sexual, especialmente manoseo en el transporte público de Japón.
 Chikan, un pueblo de la provincia de Fars, Irán.
 Chikan, ciudad en Guangdong, China.
 Distrito de Chikan, Distrito chino.
 Super Chikan,  un músico de blues estadounidense.